Stephen Alfred Forbes (1844-1930) – amerykański zoolog
 Steve Forbes (ur. 1947) – amerykański wydawca i polityk, właściciel magazynu Forbes 
 Steve Forbes (ur. 1977) – amerykański bokser